В Иркутске насчитывается около сотни памятников, стел и мемориалов:

Памятники 

 Памятник Александру III — бул. Гагарина
 Памятник дважды Герою Советского Союза А. П. Белобородову
 Памятник А. Вампилову — ул. Карла Маркса
 Скульптурная композиция «Восхищение алмазами»
 Памятник Юрию Гагарину
 Памятник Леониду Гайдаю — пл. Труда
 Бюст М. Горького
 Памятный камень «Здесь будет сооружен памятник декабристам»
 Памятник маршалу Жукову
 Памятник основателям Иркутска (Памятник Якову Похабову)
 Памятник Александру Колчаку
 Памятник В. И. Ленину
 Памятник Сперанскому М.М. в сквере на пересечении улиц Сухэ-Батора и Рабочая.
 Стела – памятный знак из розового гранита с макетом ордена Ленина — ул. Ленина, д. 1а
 Декоративная скульптура «Муза»
 Памятник Святым Петру и Февронье (территория Спасской церкви на нижней набережной реки Ангары)
 Памятник врачам и медсестрам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
 Памятник «Пожарная машина»
 Памятник Пушкину
 Памятник «Солдатам правопорядка»
 Памятник танку «Иркутский Комсомолец»
 Декоративный уличный фонарь в честь побратимских связей с Канадзавой — ул. Канадзавы
 Памятник «Выпавшее яйцо» — ул. Канадзавы, 1, угол ул. Марата
 Памятник жёнам декабристов
 Памятник Юрию Ножикову
 Памятник бабру
 Памятник Куйбышеву
 Памятник Иоанну Кронштадтскому
 «Турист» — на пересечении улиц Карла Маркса и Литвинова
 Памятник копейке
 Скульптура «Свидание» или «памятник влюблённому» (возле кинотеатра «Баргузин»)
 Серия скульптурных композиций в сквере на улице Марата

Мемориалы 

 Мемориал памяти погибших воинов-заводчан — сквер «Иркутск-Сити», район «Иркутск-Сити», проспект Большой Литейный
 Мемориал «За власть Советов!»
 Мемориальный комплекс на месте братской могилы красногвардейцев и революционных солдат — бул. Гагарина, д. 24.
 Мемориал жертвам Сталинских репрессий
 Мемориал пассажирам и экипажу аэробуса А-310, погибшим в авиакатастрофе 9 июля 2006 г. — ул. Можайского, д. 6
 Мемориальный комплекс на месте авиакатастрофы транспортного самолета Ан-124 «Руслан» 6 декабря 1997 г. (Церковь Рождества Христова) — ул. Гражданская, д. 45

Снесённые памятники 
Памятник Александру III (снесён в 1920, восстановлен в 2003 году.)

Московские ворота (снесены в 1925, восстановлены к 350-летию Иркутска рядом с историческим местом)

Ссылки 
 Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и образцы техники Иркутска 
 Памятники / Иркутск 
 Новые памятники Иркутска 
 Рейтинг памятников Иркутска
 Памятники и мемориалы в Иркутске 
 «Бабр» и «Влюбленный», «Турист» и «Копейка»: сколько стоят новые иркутские памятники?

Примечания 

Иркутск
Списки зданий и сооружений Иркутска